Reificación hace referencia a varios artículos:

 Reificación (marxismo) o cosificación; concepto en la teoría marxista que designa una forma particular de alienación en el modo de producción capitalista.
 Reificación o Cosificación sexual; concepto de la teoría feminista que designa la acción de ver a una persona como un objeto sexual separando de la persona el resto de su personalidad y existencia.
 Reificación (estética) o cosificación; recurso estético, seguido fundamentalmente en la literatura y pintura del expresionismo.
 Reificación (programación) o cosificación; técnica de programación orientada a objetos que consiste en tener un tipo de datos para una abstracción.
 Falacia de reificación o de cosificación; tendencia a convertir entidades abstractas de difícil cuantificación y de determinación de sus cualidades en entidades lógicas ajustadas a un determinado esquema conceptual.